I Perdenti – gruppo di eroi nei fumetti della DC Comics
 Un mucchio di bastardi (The Losers) – film del 1970 diretto da Jack Starrett
The Losers – film del 2010 diretto da Sylvain White, basato sul gruppo dei fumetti DC Comics